1-й чемпионат Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) по волейболу среди женщин прошёл в июле-августе 1969 года в Мехико (Мексика) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул выиграла сборная Мексики.

Команды-участницы 
Гаити, Канада, Куба, Мексика, Панама, Пуэрто-Рико, США.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—6-е места разыгрывают команды, занявшие в группах третьи места.

Предварительный этап

Группа А 

 2 августа: Гаити — Панама 3:0 (15:1, 15:7, 15:3).
 3 августа: США — Гаити 3:0; Мексика — Панама 3:0.
 4 августа: США — Панама 3:0 (15:4, 15:8, 15:1); Мексика — Гаити 3:0 (15:1, 15:1, 15:1).
 5 августа: Мексика — США 3:0 (15:3, 15:8, 15:10).

Группа В 

 2 августа: Куба — Пуэрто-Рико 3:0 (15:4, 15:3, 15:2).
 3 августа: Куба — Канада 3:0 (15:5, 15:0, 15:6).
 5 августа: Канада — Пуэрто-Рико 3:-

Матч за 5-е место 
6 августа
 Пуэрто-Рико — Гаити 3:-

Плей-офф

Полуфинал 
6 августа
 Куба — США 3:-
 Мексика — Канада 3:-

Матч за 3-е место 
8 августа
 США — Канада 3:1 (7:15, 15:11, 15:6, 15:6).

Финал 
8 августа
 Мексика — Куба 3:2 (6:15, 15:5, 15:3, 3:15, 15:13).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу среди женщин
1969 год в волейболе